Por Gonzalo Martner puede referirse a:

 Gonzalo Martner García, economista y político chileno, ministro de la Oficina de Planificación Nacional entre 1970 y 1973.
 Gonzalo Martner Fanta, economista y político chileno, subsecretario General de la Presidencia entre 2002 y 2003, e hijo del primero.